Oroszország
Oktyabrszkojei járás – a Cseljabinszki terület Oktyabrszkojei járása
Oktyabrszkojei járás – Hanti- és Manysiföld Oktyabrszkojei járása
Oktyabrszkojei járás – az Orenburgi terület Oktyabrszkojei járása